Willem Anthonie Froger, Nederlands architect en ontwerper Noordzeekanaal.
Jan Froger, Nederlands zanger ook bekend als Bolle Jan
Natasja Froger, Nederlands presentatrice 
René Froger, Nederlands zanger
Froger (album), muziekalbum van René Froger